Malco ist der Familienname folgender Personen:

 Paolo Malco (* 1947), italienischer Schauspieler
 Romany Malco (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler und Rapper

Malcó ist
 der ungarische Name der slowakischen Gemeinde Malcov